Název Kotelský potok má více vodních toků:

 Kotelský potok (přítok Jizerky) – pravostranný přítok Jizerky v okrese Semily
 Kotelský potok (přítok Malého Labe) – levostranný přítok Malého Labe v okrese Trutnov
 Kotelský potok (přítok Skalky) – pravostranný přítok Skalky v okrese Frýdek-Místek

…nebo také jen část vodního toku:
 Kotelský potok – označení pro horní tok řeky Skalice v okrese Příbram